Springtime pode ser:

Springtime (banda) da Áustria
Springtime (guitarra) fabricada por Yuri Landman. 
Springtime (Disney) curta-metragem da série Silly Symphonies

Desambiguação